Priscianus (grekiska: Πρισκιανός, Priskianós) kan syfta på:

 Priscianus från Caesarea, latinsk grammatiker
 Priskianos Lydos (Priscianus Lydus), grekisk filosof
 Theodorus Priscianus, romersk läkare